Аркадиуш Бонк (; род. 6 октября 1974 года, Старгард-Щециньски) — польский футболист, атакующий полузащитник. Известный по выступлениям за клуб «Полония» (Варшава) и сборную Польши. Участник чемпионата мира 2002 года.

Клубная карьера 
Бонк является воспитанником клуба «Блекитни Старград», в профессиональном футболе дебютировал в клубе «Олимпия» (Познань), в начале карьеры сменил несколько польских клубов, нигде ни задерживаясь надолго, пока в 1997 году не попал в варшавскую «Полонию», в которой он провёл 4 сезона, ставших лучшими в его карьере. В составе «Полонии» он стал чемпионом Польши и обладателем национального Кубка, стал регулярно вызываться в сборную Польши, а в 1998 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши. Успехи Бонка в составе «Полонии» не остались незамеченными и в 2001 году он перешёл в английский «Бирмингем Сити», но Бонк не сумел закрепиться в основном составе и через год вернулся в польский чемпионат. После возвращения в Польшу карьера Бонка пошла на спад, он перестал вызываться в сборную, и вновь, как и в начале карьеры, стал практически каждый год менять клуб. Профессиональную карьеру Бонк завершил в 2008 году.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Бонк дебютировал 8 февраля 1998 года в матче со сборной Парагвая. Всего в составе сборной провёл 13 матчей, голами не отмечался. Принимал участие в чемпионате мира 2002 года.

Достижения 
 Полония
 Чемпион Польши: 2000
 Обладатель Кубка Польши: 2001
 Обладатель Кубка Экстраклассы: 2000

 Индивидуальные
 Лучший бомбардир чемпионата Польши: 1998

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Познань
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Амика»
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Флота»